Ассоциация «Айс Тайм» была создана в 2005 году с целью развития олимпийских зимних видов спорта в
Израиле. «Айс Тайм» занимается общественной и организационной деятельностью в области спорта, созданием и проведением соревнований между командами Израиля и
других стран, строением и развитием спортивных комплексов.

Хоккейный клуб «Айс Тайм» Герцлия() — команда по хоккею с шайбой из города Герцлия. Основан в 2008 году.

История 

В 2008 году была создана новая хоккейная команда «Айс Тайм» Герцлия, выигравшая чемпионат Израиля в сезоне 2008/2009. 
В сентябре 2009 года команда приняла участие в Континентальном кубке.
В течение 2008 года было открыто отделение общества на севере страны в городе Нагария. В апреле 2009 года детская команда, составленная из хоккеистов Нагарии и Маалота участвовала в международном турнире Volvo Cup (сейчас называется Riga Cup) в возрастной категории до 12-и лет, который проходил в столице Латвии Рига. Команда «Айс Тайм»
разделила 8-10 места с хоккеистами из Нидерландов и Великобритании.
Также к обществу была присоединена Иерусалимская команда по хоккею на роликах, которая состоит в профессиональной лиге.
В сезоне 2012/2013 израильская лига была расширена до двух дивизионов, Высшего и Национального и команда «Айс Тайм» Герцлия начала выступать в Национальном дивизионе. В сезоне 2013/2014 команда играла в следующем составе
Вратари: Аркадий Черняк
Защитники: Михаэль Кадинский, Амит Соломон, Борис Ицкович, Ури Иссман, Николай Пархоменко, Ури Шварцборд, Александр Медведев, Владислав Носанков
Нападающие: Александр Ливерант, Александр Меерзон, Антон Пульман, Евгений Хижняков, Иван Маклаков, Марэк Лебедев, Сергей Рыбин, Валерий Малюжич, Дмитрий Маргулис.
С сезона 2014/2015 команда из Герцлии, из-за финансовых проблем, не принимает участвоватие в чемпионате.

Статистика выступлений в чемпионате Израиля

Результаты выступления в ИзХЛ 
 И — количество проведенных игр, В — выигрыши в основное время, ВО — выигрыши в овертайме/по буллитам, Н - ничьи, ПО — проигрыши в овертайме/по буллитам, П — проигрыши в основное время, О — количество набранных очков, РШ — разница забитых и пропущенных шайб, РС — место по результатам регулярного сезона, ФЭ — место по результатам финального этапа, Д — дивизион

2009 
 Матчи плей-офф разыгрывались с 1/4 Финала.
 С сезона 2008/2009 за победу начали начислять 3 очка и были упразднены ничейные результаты.

2010—2015 
В таблице указаны отдельно результаты регулярного сезона и финального этапа (без учёта игр предыдущего этапа, в отличие от турнирной таблицы, где подсчёт очков ведётся с учётом игр регулярного сезона).

Международные соревнования 
Команда «Айс Тайм» участвовала в Континентальном кубке сезона 2009/2010

Группа А 
Анкара 

25 сентября 2009
Полиc Академиси 3:7 (2:2, 0:0, 1:5) Славия
Барселона 14:1 (6:0, 5:1, 3:0) Айс Тайм

26 сентября 2009
Айс Тайм 3:8 (0:2, 0:4, 3:2) Полиc Академиси
Славия 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) Барселона
 
27 сентября 2009
Славия 11:2 (4:1, 3:0, 4:1) Айс Тайм
Полиc Академиси 1:13 (0:4, 0:2, 1:7) Барселона

Известные спортсмены 
Иван Маклаков
Марк Лебедев
Евгений Кижняков

См. также

Примечания

Ссылки 
 Страница команды в Фейсбуке facebook.com
 Страница команды Айс Тайм Герцлия
 Страница команды Айс Тайм Герцлия  israhockey.co.il
 Чемпионы Израиля на сайте хоккейные арены. 

Хоккейные клубы Израиля